Солари () — итальянская и аргентинская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Солари, Аугусто (род. 1992) — аргентинский футболист, нападающий.
 Солари, Пьетро Антонио (1445—1493) — итальянский архитектор, известный постройкой Грановитой палаты и башен Кремля.
 Солари, Лаура (1913—1984) — итальянская актриса.
 Солари, Сантьяго (род. 1976) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Солари, Филипп (1840—1906) — французский (провансальский) скульптор.
 Солари, Франчиска (1880—1969) — итальянская оперная певица.
 Солари, Хорхе (род. 1941) — аргентинский футболист и тренер.
 Солари, Эстебан (род. 1980) — аргентинский футболист, нападающий.

Топоним 
 Солари — село в Болгарии.

См. также 
  — деревня и муниципалитет в провинции Чако на севере Аргентины.
 Соларио